Apostrophe steht für:

 Apostrophe, Stilmittel der Rhetorik
 Apostroph, Auslassungszeichen, im Plural
 Apostrophe (’), Musikalbum von Frank Zappa (1974)
 Apostrophe Island, Viktorialand, Antarktis

Siehe auch:
 Apostropha (Neume: Notationszeichen)
 Apostrophus (Römische Zahlschrift)